Solrød (gemeente), een gemeente in de Deense regio Seeland (Sjælland).
 Solrød (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Solrød. De parochie maakt deel uit van het bisdom Roskilde
 Solrød Strand, een plaats in de Deense regio Seeland (Sjælland). 
 Solrød Landsby, 
 Solrød Strand,